Urschenbeck steht für:
 Urschenbeck (Adelsgeschlecht), österreichisches, aus Bayern stammendes Adelsgeschlecht

Urschenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph David von Urschenbeck (1576–1636), österreichischer Adeliger und Landeshauptmann von Kärnten
 Georg Bernhard von Urschenbeck (1551–1624), österreichischer Adeliger und Landmarschall von Österreich unter der Enns